Mount Leech ist der Name folgender Berge:

 Mount Leech (Papua-Neuguinea) (auch Blutegelberg) in der Sandaun Province, Papua-Neuguinea
 Mount Leech (Thurston-Insel), Antarktika